Мосон — стадион во Франции.
 Мосон, Эндрю